Luya (plaats), een plaats in Peru
Luya (provincie), een provincie van Peru
Luya (district), een district van Peru
Luya Viejo, een district van Peru